In the Heights steht für:
 In the Heights (Musical), Musical mit Musik von Lin-Manuel Miranda und einem Text von Quiara Alegria Hudes aus dem Jahr 1999
 In the Heights (Film), auf dem Musical basierender Film von Jon M. Chu aus dem Jahr 2020